El término reflejo puede referirse a:

 Reflejo, una respuesta involuntaria producida por un estímulo.
 La reflexión de la luz.
 Reflejos, película protagonizada por Kieffer Sutherland.
 Reflejo disco de la banda colombiana Los K Morales.